Пицца () — итальянское национальное блюдо, одно из популярнейших в мире. Также может означать:

Блюда 
 Жареная пицца — вид пиццы, которую не запекают, а обжаривают во фритюре
 Сицилийская пицца — пицца с острова Сицилия, рецепт которой несколько отличен от классики
 Пицца-кальцоне — один из видов закрытой пиццы
 Пицца-стромболи — разновидность пиццы, исполненной в виде рулета; её также называют «пицца-рулет»
 Пицца нью-йоркского стиля — пицца, для которой характерны большие кусочки с тонкой корочкой

Культура 
 PIZZA — российская музыкальная группа
 Pizza — песня голландского диджея Мартина Гаррикса
 «Мистическая пицца» — американский кинофильм

Сеть ресторанов 
 Boston Pizza
 Domino’s Pizza
 New York Pizza
 Додо Пицца
 Пицца Хат

См. также 
 Пинца (значения)